Мэдисон Райли Апланальп () — американская актриса, родившаяся в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Фильмография

Ссылки 
 Фан-сайт Madison Riley
 

Родившиеся в 1990 году
Дети-актёры США
Актрисы телевидения США